Юй Дабао (; 18 апреля 1988, Циндао, Шаньдун, КНР) — китайский футболист, нападающий. Также может сыграть вингера и атакующего полузащитника. В настоящее время выступает за клуб «Бэйцзин Гоань». Игрок сборной страны. Игрок (наряду с Дун Фанчжо из «Далянь Шидэ») считался одним из наиболее перспективных футболистов в китайской футболе, известен как игрок контратаки, способен выдерживать высокую аэробную нагрузку.

Клубная карьера 
Перед тем как присоединиться к «Бенфике», Юй Дабао поиграл в молодёжных командах, представляющих Циндао. Многие ведущие клубы Европы претендовали на молодое китайское дарование, в том числе «Аякс», «Ньюкасл» и «Рейнджерс». Однако, нападающий принял решение перейти в «Бенфику», с которой подписал трехлетний контракт. Дебют состоялся через 5 дней и три совместные тренировки с новым клубом после приезда в Португалию. Дабао успешно выступил за молодежную команду «Бенфики», забил три гола и стал ассистентом в четвёртом против «Портимоненсе».

Высокие результаты, показанные в играх за молодёжный состав, позволили нападающему тренироваться вместе с основным составом «Бенфики», кроме того, с ней он прошёл предсезонную подготовку. В сезоне 2007-08 годов Юй Дабао был включён в заявку молодёжного состава «Бенфики».

Официальный дебют за португальскую команду состоялся 26 сентября 2007 года в игре на Кубок Португалии против «Эштрелы», основное время закончилось со счётом 0-0 («Бенфика» победила в серии пенальти 4-5), а игрок провёл на поле 90 минут.

13 мая 2009 года в телефонном интервью пожаловался, что хочет покинуть Португалию и вернуться в Китай, однако затем последовал звонок из клуба, в котором Дабао попросили остаться в Лиссабоне. В итоге, он успел поиграть в аренде в «Авеше» и «Оливаеше Москавиде», за последнюю команду ему даже удалось забить 4 мяча, однако это не спасло команду от вылета в низшую лигу — команда потерпела поражение в последнем матче сезона, который надо было выигрывать.

В феврале 2010 года игрок вёл переговоры с «Далласом», представляющим MLS, однако контракт так и не был подписан. Юй Дабао вернулся в Китай и подписал контракт с «Тяньцзинь Тэда».

27 февраля 2012 года появилась информация о том, что Юй может пополнить ряды «Гуанчжоу Эвергранд», а сумма отступных должна составить 15 млн. юаней. Однако уже на следующий день представители «Гуанчжоу» отказались продолжать переговоры на таких условиях, а игрок на следующий день перешёл в «Далянь Аэрбин», команду, которая являлась дебютантом китайской Суперлиги.

Международная карьера 
Юй Дабао дебютировал за национальную сборную Китая 18 декабря 2010 года в товарищеском матче против сборной Эстонии.

Включён в состав сборной на кубок Азии 2019. 7 января в матче группового этапа против Кыргызстана забил победный гол. В итоге Китай одержал победу 2:1. Во второй игре против сборной Филиппин также отличился голом на 80 минуте, а его команда одержала вторую победу на турнире (3:0).

Достижения 
 Китай (до 17)
 Чемпионат Азии по футболу до 17 лет: чемпион, 2004

Примечания

Ссылки 
 Биография игрока 
 Профиль игрока на сайте Sina.com.cn 
 Профиль игрока  на сайте Sohu.com 

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»
Игроки ФК «Далянь Ифан»
Игроки ФК «Бэйцзин Гоань»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Циндао Чжуннэн»
Игроки ФК «Циндао Хайлифэн»